Ро́вненская о́бласть (), разг. Ровненщина () — область на северо-западе Украины. Граничит на западе с Волынской областью, на севере — с Белоруссией (Брестская и Гомельская области), на востоке — с Житомирской, на юге — со Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областями Украины.

Административный центр и крупнейший город — Ровно, другие крупные города — Вараш, Дубно, Костополь, Сарны, Здолбунов, Острог, Березно, Радивилов, Дубровица.

До 1991 года область называлась Ро́венская (). Во многих украинских источниках, в том числе официальных, область указана под названием Ривненская.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Находится в северо-западной части Украины. Площадь территории —  км². Территория расположена между 50 ° 01 'и 51 ° 58' северной широты и между 25 ° 01 'и 27 ° 38' восточной долготы. Протяжённость области с севера на юг 215 км, а с запада на восток — 186 км.

Рельеф 
По высоте своей поверхности область делится на северную часть, которая расположена в пределах Полесской низменности, в том числе Клесовская равнина (преобладающие высоты 140—180 м; минимальная высота 134 м в долине реки Горынь), и южную часть, которая расположена на Волынской возвышенности (преобладающие высоты 200—300 м). Высокими её участками (более 300 м), является Повчанская возвышенность (до 361 м), Мизоцкий кряж (до 342 м), а также Ровенское плато и Гощанское плато. На крайнем юге в пределы области заходят склоны Подольской возвышенности, в частности Вороняки, где расположена высочайшая точка Ровненской области — 372 м.

Гидрография 
Всего в области насчитывается 169 рек длиной более 10 км. Все они принадлежат к бассейну Днепра. Главной водной артерией является река Горынь (длина в пределах области 386 км) со своим крупнейшим притоком Случем. В Ровненской области протекают также: Стыр, Моства, Ствига, на крайнем северо-западе — Припять.

В области более 500 озёр различного происхождения (карстовые, пойменные и др.). Среди них — Нобель, Белое, Лука, Большое Почаевское. Построено 31 водохранилище (крупнейшие — Хренницкое, Млыновское, Бобёрское) и более 300 прудов.

Полезные ископаемые 
На территории Ровненской области есть более 100 месторождений 14 видов полезных ископаемых.

Ровненская область имеет большие запасы янтаря.

История 
С V века территорию Ровненской области и прилегающие земли населяли в основном раннеславянские племена пражской культуры. В VI—VII веках возникли объединения племён во главе с дулебами-волынянами.

Археологические находки на территории современной Ровненской области свидетельствуют о том, что земля эта была заселена ещё со времён позднего палеолита.

Найдено более 100 остатков древних поселений и могильников. Такие поселения найдены возле Варковичей и Подлужья Дубенского района.

В VI веке—начале VII веков Волынь (Ровненская область считается частью исторической Волыни) была заселена объединениями племён дулебов. В начале X века у Волыни образуются тесные связи с Киевом. В этом же столетии Волынская земля входит в состав Владимиро-Волынского княжества Древнерусского государства.

В XIV веке её захватила Литва, после Люблинской унии 1569 года перешла во владения Польши. Население территории Ровненской области участвовало в восстании Наливайко 1594—1596 годов и освободительной войне 1648—1654 годов. В середине XVII века область была охвачена освободительной войной под руководством Богдана Хмельницкого. Именно в замке Ровно в 1625 году готовился политический договор между Речью Посполитой и казачеством.

После второго раздела Польши в 1793 году восточная Волынь, а после третьего раздела в 1795 году западная Волынь, включая Ровно, были присоединены к России, на их территории была образована Волынская губерния. В 1921 году по Рижскому договору западная Волынь, включая современную Ровненскую область, отошла Польше.

В 1921—1939 годах территория Ровненской области входила в состав Польши. Область была частью бывшего Волынского воеводства Польши до 1939 года, а после присоединения Западной Украины к УССР (4 декабря) 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР была создана Ровенская область с центром в Ровно. С 1991 года область называется Ровненская и входит в состав независимого государства Украина.

На территории современной Ровненской области были написаны евангелия: «Дубновское» (1556—1568), «Дорогобужское» (1556—1561) и «Пересопницкое» (1556—1561), на котором принимал присягу президент Украины Леонид Кравчук в 1991 году. В честь этой книги в селе Пересопница сооружён памятник.

 К 1283 г. относится первое письменное упоминание о городе Ровно, когда здесь состоялась битва польских и литовских войск.
 После 1340 г. территория нынешней Ровненской области вошла в состав Великого Княжества Литовского.
 В 1576 г. в Остроге князь Константин-Василь Острожский основал славяно-греко-латинскую Академию — первое на Украине и в Восточной Европе высшее учебное заведение.
 В начале апреля 1919 г. в Ровно находилось правительство Украинской Народной Республики.
 Область пересекают автомагистрали Киев — Варшава, Киев — Брест, Киев — Львов, Львов — Житомир, Киев — Черновцы.
 Эксплуатационная протяжённость железнодорожных путей в области составляет 588 километров, протяжённость автомобильных дорог — 7535 километров.
 В области действуют 225 промышленных предприятий.
 На Ровненщине работает более 680 сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйствования.

Население 
Численность наличного населения области на 1 января 2020 года составляет 1 152 961 человек, в том числе городского населения 548 088 человека, или 47,5 %, сельского — 604 873 человек, или 52,5 %.

По данным на 1 сентября 2013 года — 1 158 295 человек (что на 397 человек больше, чем 1 августа), в том числе городское население — 551 763 человека (47,63 %), сельское — 606 532 человека (52,37 %). Постоянное население — 1 157 235 человек, в том числе городское население — 546 468 человек (47,22 %), сельское — 610 767 человек (52,78 %).

Динамика изменения численности населения области по годам в тысячах человек:
 926,2 (1959)
 1047,6 (1970)
 1120,8 (1979)
 1169,7 (1989)
 1194,5 (1995)
 1193,3 (1996)
 1190,5 (1997)
 1189,7 (1998)
 1187,4 (1999)
 1183,3 (2000)
 1178,9 (2001)
 1173,3 (2002)
 1168,3 (2003)
 1164,2 (2004)
 1160,7 (2005)
 1156,5 (2006)
 1154,4 (2007)
 1152,0 (2008)
 1151,0 (2009)
 1151.6 (2010)
 1152,5 (2011)
 1154,2 (2012)
 1156,9 (2013)

До 1995 года наблюдался прирост населения, с 1995 до 2010 года наблюдался спад численности населения всего на 43,5 тысяч человек (в среднем на 2,9 тысяч в год). С 2010 года и по настоящее время население снова увеличивается (всего на 7,3 тысячи человек). На 2013 год: рождаемость 14,8 на 1000 человек, смертность 12,5 на 1000 человек, естественный прирост 2,3 на 1000 человек. Миграционные показатели: прибывает 121,2 на 10 000 человек, выбывает 125,3 на 10 000 человек, миграционный прирост — 4,1 на 10 000 человек.

Этнический состав населения (2001): украинцы (95,9 %), русские (2,57 %), белорусы (1,01 %), также проживают поляки, евреи, чехи и др.

Религия 
В области представлено 1512 религиозных объединений, большая часть из которых православного вероисповедания — 1003 (64,55 %):
 Украинская православная церковь (Московского патриархата): 645 (42,66 % от общего количества религиозных общин);
 Православная церковь Украины: 354 общин (32,89 %).

Протестантских общин наличествует 468 (30,95 %), из них
 Христиане веры евангельской (пятидесятники): 269 (17,79 %);
 Евангельские Христиане-Баптисты (все объединения): 134;
 Адвентисты седьмого дня: 21;
 Евангельские христиане: 9.

Совсем небольшую часть религиозного сектора занимают Римско-католическая и грекокатолическая церкви, имеющих 17 и 9 общин соответственно.

Также имеются 2 общины украинских родноверов, 1 Общества сознания Кришны, 4 иудейских.

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Ровненской области — город Ровно.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 4 района:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские объединённые территориальные общины ().

Города

Общая карта 
Легенда карты:

История деления области 
15 августа 1944 года Домбровицкий район был переименован в Дубровицкий.

8 декабря 1966 года были образованы Заречненский, Корецкий и Червоноармейский районы.

Число административных единиц и населённых пунктов области до 17 июля 2020 года: районов — 16;
 районов в городах — 0;
 населённых пунктов — 1026, в том числе:
 сельских — 999;
 городских — 27, в том числе:
 посёлков городского типа — 16;
 городов — 11, в том числе:
 городов областного значения — 4;
 городов районного значения — 7;
 сельских советов — 338''.

16 районов до 17 июля 2020 года:

Статусы городов до 17 июля 2020 года:

Органы власти 
Местное самоуправление в области осуществляет Ровненский областной совет, исполнительную власть — областная государственная администрация. Главой области является председатель облгосадминистрации, назначаемый Президентом Украины.

Главы области 
 1949—1951 — Чучукало Василий Данилович
 1952—1966 — Денисенко Алексей Иванович
 1966—1972 — Мозговой Иван Алексеевич
 1972—1989 — Панасенко Тарас Иванович
 1989—1990 — Прищепа Пётр Куприянович
 1990—1991 — Луценко Виталий Иванович
 1992—1997 — Василишин Роман Данилович
 1997—2005 —  
 2005—2006 — Червоний Василий Михайлович
 2006—2010 — Матчук Виктор Иосифович
 2010—2014 — 
 2014 — Рыбачок Сергей Леонидович
 2014 —  (и.о)
 2014—2016 — 
 2016—2019 — 
 2019 — 
 2019—н.в. Коваль Виталий Станиславович

Экономика 

По материалам Комитета статистики Украины и .

Достопримечательности 

На территории Ровненской области расположено 1088 памятников археологии (из них — 20 национального значения), 1761 памятников истории, 352 памятника архитектуры и градостроительства (из них — 109 национального значения), 84 памятника монументального искусства.
В Список исторических населённых мест Украины, утверждённого Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 г. № 878, включены 13 населённых пунктов Ровненской области Березно, Владимирец, Гоща, Дубно, Дубровица, Клевань, Корец, Мизоч, Млинов, Острог, Радивилов, Ровно, Степань.

 Наиболее известные 

 Узкоколейная железная дорога Антоновка, Заречное (Владимирецкий, Заречненский районы);
 Таракановский форт (Дубенский район);
 Историко-культурный комплекс г. Острог;

 Заповедник Поле Берестецкой битвы (с. Пляшева Радивиловского района);
 Свято-Троицкий женский монастырь (г. Корец);
 Замок князей Любомирских (г. Дубно);
 Свято-Троицкий мужской монастырь (с. Межиричи Острожского района).

Награды 
 Орден Ленина (12 июля 1967 года).

См. также 
 Герои Социалистического Труда Ровенской области

Примечания

Ссылки